

Personnalités 

 Idah Sithole-Niang (1957) : biochimiste zimbabwéenne.
 Jan Sithole (1953) : syndicaliste puis homme politique swazilandais.
 Moses Sithole (1964) : tueur en série sud-africain.
 Xoliswa Sithole (1967) : actrice et réalisatrice sud-africaine.